Ендо Мана виграла титул, перемігши у фіналі Рейчел Макквіллан з рахунком 6–1, 6–7, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Ші-тін Ван (2-ге коло)
  Лариса Нейланд (1-ше коло)
  Енн Гроссман (2-ге коло)
  Патрісія Гі (2-ге коло)
  Лінда Гарві-Вілд (1-ше коло)
  Ендо Мана (переможниця)
  Джинджер Гелгесон (чвертьфінал)
  Інес Горрочатегі (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Tasmanian International 1994 Draw

1994